Ішколь або Іш-Коль () — руїни міста цивілізації майя на південному сході департаменту Петен (Гватемала).

Історія 
Відсутні знання стосовно давньої назви міста. Сільські громади з'являються тут іще в докласичний період. Втім замало відомостей щодо політичної історії Ішколя. У першу чергу, це обумовлюється тим, що тут не виявлено монументальні скульптури з ієрогліфічними текстами, які могли б надати необхідні дані. На початку класичного періоду став великим адміністративно-ритуальним центром «протоміського» типу.

На початку VII століття утворилося політичне об'єднання, що включало в себе комплекси Сук-Че, Уіціль-Ош і Ішчеу. Його розквіт припав на пізньокласичний період. Піднесення тривало до VIII століття включно. Тоді населення становило близько 2 тисяч містян. Занепад Ішколя настав під час загального колапсу класичного періоду.

Опис 
Регіон Ішколя рясніє безліччю агуад і струмків. На бережу одного з них, Арройо-Ніп, знаходяться центральні групи Ішколя. Останній розташовано на відстані 8,2 км від руїн Іштуца. У часи найбільшого піднесення площа агломерації становила 25 км2.

Центр утворено в класичний період двома комплексами — групою А (Е-група) і групою В, що складалася з кількох невеликих конструкцій невідомого призначення. Як місце проживання володаря (ахава) і його родини вказується один з житлових ансамблів, розташованих на лівому березі річки Арройо-Ніп (житлові групи 15 і 16).

Е-групу споруджено на природному акрополі заввишки 6,5 м. Висота як піраміди, так і платформи досягає 5,5 м від рівня площі, при досить невеликих розмірах східної будівлі — 31 м завдовжки і 8 м завширшки. Е-групи також виникають у центрах сільських громад — в Сук-Че і, ймовірно, в Ішчеу.

Усі вони утворилися на місці старовинних сільських культових та, можливо, адміністративних споруд. Такими комплексами були Уіціль-Ош і Сук-Че, розташовані відповідно в 2 км на північний схід і північний захід від Ішколя. Обидва центри являють собою Е-групи, хоча, якщо в Уіціль-Ош ансамбль було споруджено ще в докласичний період, то в Сук-Че монументальна архітектура також з'явилася в VII—VIII століттях.

Житлові групи переважно розташовані на природних пагорбах, іноді доповнених штучними терасами. Загальна кількість житлових груп перевищує 100 домоволодінь з не менш ніж 400 будівлями. Більшість з них було споруджено наприкінці класичного періоду або під час колапсу класичних майя.

Джерела 
 * Culbert T., Kosakowsky L., Fry R., Haviland W. The Population of Tikal, Guatemala // Precolumbian Population in the Maya Lowlands (eds. T. Culbert and D. Rice). Albuqerque: University of New Mexico, 1990. Pp. 103—121 
 Laporte J., Mejia H. El Asentamiento Prehispánico en el Area de la Población de Dolores, Petén: Exploraciones arqueológicas en Ix Kol 1985—1999. Monografía 5, Atlas Arqueológico de Guatemala, Guatemala, 2007. 164 p. 

Міста мая